Elend (группа) — музыкальный коллектив из Франции, исполняющий свою музыку в направлении тёмной готической неоклассики.
 Эленд (Гарц) — посёлок в Германии, в федеральной земле Саксония-Анхальт.
 e-Lend (система) (от  — «давать в займы») — интернет-система финансирования бизнеса, основанная на интеллектуальных электронных коммуникациях.